

Plaatsen
 Pola (Oriental Mindoro), een gemeente in de Filipijnse provincie Oriental Mindoro;
 Pola (rivier in Rusland);
 Pola Tebu, bestuurslaag in het regentschap Karo van de provincie Noord-Sumatra, Indonesië; 
 De Italiaanse naam van Pula (Kroatië), vroeger ook de algemeen gebruikte naam van die stad;
 Pola de Allande, hoofdplaats van de Spaanse gemeente Allande in de regio Asturië;
 Santa Pola, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante.

Personen
 Alexander Pola, artiestennaam van Abraham Polak (1914 – 1992), Nederlands acteur, tekstschrijver en komiek;
 Pola Negri, artiestennaam van Apolonia Chałupiec (1897 - 1987), een Poolse actrice.

Overig
 Pola (kruiser), Italiaanse kruiser
 POLA, voormalig Duits bedrijf dat modelspooronderdelen fabriceerde. Nu onderdeel van Faller.